Lycophidion capense uzungwensis est un synonyme attribué à deux espèces de serpents :
Lycophidion capense uzungwensis Loveridge, 1932, synonyme de Lycophidion uzungwense Loveridge, 1932
Lycophidion capense uzungwensis Bogert, 1940, synonyme de Lycophidion depressirostre Laurent, 1968

Synonyme de serpents (nom scientifique)
Lamprophiinae